Dies ist eine Liste der Kantaten Johann Sebastian Bachs. Neben den großen Passionen, Oratorien und der h-Moll-Messe zählen die Bachkantaten zu seinen bedeutendsten geistlichen Werken. Von den rund 300 Kantaten, die Bach insgesamt komponiert haben soll, sind etwa 200 erhalten.



Hinweise

Inhalt der Liste und Farben 

Diese Liste orientiert sich am Bachwerkeverzeichnis (BWV) und umfasst (Farblegende siehe rechts):
 die erhaltenen geistlichen Kantaten (der größte Teil von Nr. 1–199)
 die erhaltenen weltlichen Kantaten (wie Nr. 201, 203–209, 211–215)
 nur in Teilen (wie Nr. 34a, 190) oder nur fragmentarisch (wie Nr. 80b, 216) erhaltene Kantaten
 Kantaten, deren Musik verloren ging (wie Nr. 36a, 66a, 70a, 80a, 120b)
 früher den Kantaten zugerechnete Werke, die jedoch einer anderen musikalischen Gattung angehören (Nr. 11, 118)
 früher Bach zugeschriebene Werke, die jedoch nicht von ihm komponiert wurden oder bei denen die Urheberschaft zweifelhaft ist (wie Nr. 15, 53, 141, 160, 217–223)

Abkürzungen zur Besetzung 
Eine ggf. vorangestellte Zahl gibt die Anzahl der jeweiligen Stimmen an. Beispiel: 2Vl = „2 Violinen“ = 2 Violinstimmen.

Anmerkungen

Spalten 
Die Liste ist sortierbar nach der BWV-Nummer, dem Titel, ihrer Bestimmung im Kirchenjahr, dem Entstehungsjahr und dem Uraufführungsdatum, soweit es bekannt ist. In den weiteren Spalten ist die Besetzung angegeben, also die von Bach vorgesehenen Sänger und Instrumentalisten, nach Gruppen geordnet.

In der Spalte Anmerkung ist vermerkt, wenn es sich um etwas anderes als eine geistliche Kantate von J. S. Bach handelt oder wenn die Musik nur in Teilen oder gar nicht erhalten ist. Dies kann auch zusätzlich aus der Farbcodierung (siehe oben) abgelesen werden.

In der vorletzten Spalte wird auf die Bach Cantata Page (BCP) verlinkt, wo die vollständigen Texte, der Aufbau und weitere Detailinformationen zu finden sind. In der letzten Spalte ist ein Link auf das Notenmaterial der alten Bachgesellschaft-Gesamtausgabe (IMSLP) angegeben.

Liste der Kantaten

Einzelnachweise

Literatur 
 Albert Jan Becking, Jörg-Andreas Bötticher, Anselm Hartinger (Hrsg.): Wie schön leuchtet der Morgenstern. Johann Sebastian Bachs geistliche Kantaten: Werkeinführungen und Dokumente der Basler Gesamtaufführung. Schwabe, Basel 2012. Autoren: Jörg-Andreas Bötticher, Anselm Hartinger, Dagmar Hoffmann-Axthelm, Martin Kirnbauer, Markus Märkl, Karl Pestalozzi, Meinrad Walter, Helene Werthemann, Jean-Claude Zehnder, Philipp Zimmermann. ISBN 978-3-7965-2860-6
 
 Werner Neumann: Handbuch der Kantaten Johann Sebastian Bachs. 1947, 5. Auflage. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1984, ISBN 3-7651-0054-4.
 Martin Petzoldt: Bach-Kommentar. Theologisch-musikwissenschaftliche Kommentierung der geistlichen Vokalwerke Johann Sebastian Bachs.
 Band I: Die geistlichen Kantaten des 1. bis 27. Trinitatis-Sonntages, Kassel/Stuttgart 2004.
 Band II: Die geistlichen Kantaten vom 1. Advent bis zum Trinitatisfest, Kassel/Stuttgart 2007.
 Band III: Passionen, Messen, Motetten, Fest- und Kasualkantaten, in Vorbereitung.
 Hans-Joachim Schulze: Die Bach-Kantaten: Einführungen zu sämtlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs. Evangelische Verlags-Anstalt,  Leipzig, ISBN 3-374-02390-8; Carus-Verlag, Stuttgart 2006, ISBN 3-89948-073-2 (Edition Bach-Archiv Leipzig).
 Christoph Wolff, Ton Koopman: Die Welt der Bach-Kantaten. Verlag J.B. Metzler / Bärenreiter, Stuttgart u. a./Kassel 2006, ISBN 978-3-476-02127-4.

Weblinks 

 Bachkantaten in der Predigerkirche: Sämtliche geistlichen Kantaten (Kantatentext und Einführung), geordnet nach BWV, Kirchenjahr, chronologisch

Bachkantaten
!